Pinheiro Neto Advogados é um escritório de advocacia brasileiro, fundado em 1942 por José Martins Pinheiro Neto. É especializado em direito empresarial. Possui unidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Palo Alto, nos Estados Unidos, e em Tóquio, no Japão.

História 
O escritório começou com José Martins Pinheiro Neto, uma secretária e um office-boy,  mas eventualmente seu corpo de funcionários se expandiu até atingir a marca de centenas de advogados. Incluiu nomes que viriam a ser figuras relevantes do Direito e da política no Brasil. A maioria dos fundadores dos outros grandes escritórios de advocacia brasileiros passaram pelo Pinheiro Neto. São ex-integrantes do escritório:

 José Eduardo Monteiro de Barros: advogado, teria sido responsável pela aproximação entre o Professor Rubens Gomes de Sousa e José Martins Pinheiro Neto. Com ele o escritório passou a se denominar Pinheiro Neto e Gomes de Sousa Advogados. Depois passou a se chamar "Pinheiro Neto, Barros e Freire" até a sua saída em 1971, quando fundou Barros e Freire Advogados, depois Barros, Machado e Meyer, e hoje Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, outro dos maiores escritórios de advocacia do Brasil.

 Rubens Gomes de Souza: advogado, professor e tributarista, coautor do projeto do Código Tributário Nacional. 

 Ernani Machado: advogado, sócio fundador do escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

 Antonio Corrêa Meyer: advogado e ex-Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, sócio fundador do escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.

 João Caio Goulart Penteado: advogado, especialista em Direito Empresarial, ex-presidente da Comissão de Arbitragem (atualmente, Centro de Arbitragem e Mediação) da Câmara de Comércio Brasil – Canadá, sócio fundador do escritório de advocacia Goulart Penteado Advogados.

 Fernão Carlos Botelho Bracher: advogado, banqueiro, vice-presidente do conselho de administração do Banco Itaú e ex-presidente do Banco Central do Brasil de 28.08.1985 a 11.02.1987.
Ary Oswaldo Mattos Filho, advogado, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários.

Em 1961, Pinheiro Neto Advogados mudou-se para um edifício do BankBoston, na Rua Libero Badaró, 487, em São Paulo. Em 1964 o número de associados passou de sete para treze, e o escritório mudou-se para um prédio na Rua Boa Vista, 254, Centro de São Paulo, onde ficaria até 2006.

Em 1970 Pinheiro Neto Advogados ingressa no Club de Abogados, entidade que congrega grandes escritórios de advocacia internacionais, (Américas, Europa e Japão), sendo seu representante no Brasil.

Em 2006 Pinheiro Neto Advogados instala-se na sede do extinto Banco Santos, na Rua Hungria, 1.100, no Jardim Paulistano em São Paulo, entre a associação A Hebraica e o Shopping Center Eldorado.

Hoje 
Encontra-se entre os maiores escritórios de advocacia em atividade no Brasil e na América Latina, composto ,em 2020, por 103 sócios, 19 consultores, 329 advogados associados, 116 estagiários e 54 paralegais. 

Possui quatro grandes áreas de atuação: o setor contencioso, que lida com litígios e disputas, o setor tributário, o setor trabalhista e o setor empresarial puro, que possui caráter consultivo e aconselha empresas em diversos assuntos.

O escritório atuou em muitos casos de grande repercussão nacional e internacional. O Pinheiro Neto participou da renegociação da dívida soberana do Brasil na década de 1980; das privatizações na década de 1990; do primeiro lançamento de ações de uma empresa brasileira na Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Aracruz Celulose; e da operação que criou a Braskem. Representou a Lan Airlines na fusão com a TAM, hoje LATAM Airlines Brasil; a  Caixa Econômica Federal no financiamento à Embraport para construção e operação do maior terminal privado multiuso do Brasil; a Telecomunicações de São Paulo na incorporação das ações da Vivo e a consecutiva reorganização societária entre Vivo e Telesp; e o Itaú , o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o Bradesco no financiamento à ESBR Participações para a construção da Usina Hidrelétrica de Jirau. Recentemente, foi responsável pela constituição e pelo IPO do Nubank, por representar a Boeing na tentativa de compra da Embraer, a Natura na compra da Avon e por costurar um acordo de 15 bilhões de reais entre os principais bancos do Brasil e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para evitar um apagão no Brasil durante a Crise hídrica no Brasil em 2020–2021.

Pinheiro Neto Advogados foi o primeiro escritório de advocacia no Brasil a criar um programa de Neutralização de carbono, conforme os preceitos de Carbon Neutrality.

Premiações 
Algumas das premiações de Pinheiro Neto Advogados:

 2010 ILASA Best Brazilian Law Firm - Pinheiro Neto Advogados foi escolhido “Melhor Escritório de Advocacia Brasileiro de 2010”, em 03.06.2010, pela The International Legal Alliance Summit & Awards.

 2010 Who's Who Legal Brazilian Firm of the Year - Pela quinta vez consecutiva (2006-2010), Pinheiro Neto Advogados foi escolhido “Escritório de Advocacia Brasileiro de 2010”, em 01.06.2010, pela publicação Who's Who in Legal Business.

 2010 PLC Brazilian Firm of the Year - Pinheiro Neto Advogados foi eleito "Escritório Brasileiro de Advocacia do Ano 2010", em 14.05.2010, pela publicação PLC Which Lawyer?, em pesquisa realizada com 5.500 departamentos jurídicos de empresas nacionais e estrangeiras.

 2010 Latin Lawyer Deal of the Year - A venda da Ipiranga para um consórcio formado pelos grupos Petrobras, Braskem e Ultra recebeu, em 11.03.2010, da Latin Lawyer, o prêmio "Negócio Latino-Americano do Ano 2010", na categoria M&A. Pinheiro Neto Advogados representou o Grupo Ipiranga. A operação de venda da Ficap pela Madeco para a Nexans, em que Pinheiro Neto Advogados atuou pela Madeco, ficou em segundo lugar.

 2010 Who's Who 70 - Como resultado de dez anos de pesquisa feita pela publicação Who's Who in Legal Business, Pinheiro Neto Advogados aparece como o único escritório brasileiro na lista dos 70 principais escritórios do mundo. A lista engloba apenas os escritórios que receberam indicações suficientes para se destacar dos mais de 2.000 escritórios mencionados pela publicação na última década.

 2009 ILO Client Choice Award - Pinheiro Neto Advogados recebeu o prêmio de "Melhor Escritório Brasileiro de 2009", pelo International Law Office, intitulado "Client Choice Award for Brazil".

 2009 DCI Escritório de Advocacia Mais Admirado do Brasil - Pinheiro Neto Advogados, pela sexta vez, foi eleito "Escritório de Advocacia Mais Admirado do Brasil em 2009", de acordo com o resultado do Sétimo Prêmio DCI das "Empresas Mais Admiradas".

 2009 Thomson Reuters Ranking M&A - Pinheiro Neto Advogados ocupa a primeira posição nos rankings "Any Latin American Involvement" e "Any Brazilian Involvement" das operações anunciadas em 2009.

 2009 Análise da Advocacia Escritório Mais Admirado - Pela quarta vez consecutiva (2006-2009), Pinheiro Neto Advogados foi eleito “O mais admirado escritório de advocacia do Brasil” pela publicação Análise Advocacia.

 2009 Chambers & Partners Latin America Law Firm of the Year - Em 4.11.2009, Pinheiro Neto Advogados foi eleito "Escritório Latino-Americano do Ano em 2009" pela publicação Chambers & Partners.

 2009 Chambers & Partners Brazilian Law Firm of the Year - Em 4.11.2009, Pinheiro Neto Advogados foi eleito "Escritório Brasileiro do Ano" pela publicação Chambers & Partners.

 2009 Who's Who Legal Best Brazilian Law Firm - Pela quarta vez consecutiva (2006-2009), Pinheiro Neto Advogados foi escolhido “Escritório de Advocacia Brasileiro de 2009” pela publicação Who's Who in Legal Business.

Publicações 
 Company Formation in Brazil
 Legislação Ambiental
 Propriedade Intelectual
 Doing Business in Brazil - ACSP

Responsabilidade Social 
Alguns dos projetos socioambientais que contam com o apoio de Pinheiro Neto Advogados:

 Ação Comunitária do Brasil - Entidade não-governamental que visa a inclusão social de crianças e jovens de comunidades carentes através de projetos de educação, cultura e cidadania.

 Alfabetização Solidária - Alfabetização Solidária é uma organização não-governamental que atua na redução dos índices de analfabetismo no Brasil através de parcerias com empresas e instituições de ensino.

 Carbon Free - Pinheiro Neto Advogados é o primeiro escritório de advocacia Carbon Free no Brasil, com a neutralização das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) através de reflorestamento capaz de absorver quantidade equivalente de carbono da atmosfera.

 Casa de Apoio Pastoral da Saúde da Granja Viana - Entidade beneficente que atende carentes da região com o objetivo de melhorar sua saúde física, mental e espiritual.

 Humano e Selvagem O Limite da Distância - Mostra organizada pela RENCTAS Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.

 Projeto Viga Dança - Projeto cultural de dança contemporânea direcionado a jovens adolescentes de comunidades carentes nos arredores de São Paulo.

 United Way Brasil - Filiada à United Way International, é uma organização social sem fins lucrativos, que coordena projetos e ações sociais voltadas para as causas Juventude e Trabalho.

 Pinheiro Neto Advogados / Chevening Young Lawers Scholarship - Bolsa administrada pelo The British Council, para Mestrado em Direito em qualquer universidade do Reino Unido.

Ligações externas 
 Site oficial

Empresas de São Paulo (cidade)
Escritórios de advocacia
Escritórios de advocacia do Brasil